The Open Championship 1883 var en golfturnering afholdt på Musselburgh Links i Musselburgh, Skotland fredag den 16. november 1883 og arrangeret i fællesskab af Prestwick Golf Club, Royal and Ancient Golf Club of St Andrews og Honourable Company of Edinburgh Golfers. Turneringen var den 23. udgave af The Open Championship, og det var fjerde gang at Musselburgh Links lagde græs til mesterskabet. 33 spillere deltog i turneringen, heraf tre amatører.. Turneringen blev afviklet som en slagspilsturnering over 36 huller i lunt og vindstille vejr.

For første gang i mesterskabets historie blev sejren afgjort i omspil, eftersom den forsvarende mester Bob Ferguson og Willie Fernie begge endte på 158 slag. Omspillet over 36 huller dagen efter blev også en meget tæt affære. Inden sidste hul førte Ferguson med et slag, men Fernie bevarede roen og spillede hullet på blot to slag. Ferguson brugte to slag til at nå green og to putts, hvilket betød, at sejren gik til Willie Fernie med ét slags forspring.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
OpenGolf.com – Previous Opens – Musselburgh 1883
Antique Golf Clubs from Scotland – Open Championship – 1883: Musselburgh

Noter 

1883
Sport i 1883